Grinnell kan syfta på:

Grinnell, Iowa
Grinnell, Kansas